Flora of China («Флора Китая») — международный издательский проект на английском языке, охватывающий сводку всех сосудистых растений Китая, включающий полные описания более  видов, что составляет примерно одну восьмую часть всей мировой флоры, включая около 8000 лекарственных и экономически значимых видов и около 7500 деревьев и кустарников. Описания сопровождает 20 тысяч ботанических иллюстраций. Работа над изданием велась с 1988 по 2013 годы, всего было издано 45 книг, 22 книги с иллюстрациями, 22 книги с текстовыми описаниями и одна — вступительный том. Вся информация проекта находится в свободном доступе в сети Интернет. Данные размещены на сайте eFloras, описание каждого таксона (семейства, рода или вида) представлено на отдельной странице ресурса.

Основой публикации послужило многотомное издание на китайском языке , перевод которого на английский язык, был переработан, дополнен и актуализирован систематикой в современном понимании состава семейств.

Издание совместно опубликовали Missouri Botanical Garden Press (Сент-Луис) и Science Press (Пекин).
В проекте участвовали ведущие исследовательские центры Китая: , (Пекин); ;  (Гуанчжоу); Институт ботаники (Нанкин).
Ботанический сад Миссури выступал координационным центром проекта, другими зарубежными участниками проекта были Смитсоновский институт, Калифорнийская академия наук; ; Королевский ботанический сад Эдинбурга; Королевские ботанические сады в Кью; и Национальный музей естественной истории (Париж).

Реализация проекта проходила при тесном международном сотрудничестве, в подготовке столь обширной сводки принимали участие многие китайские ботаники совместно с зарубежными коллегами (Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Япония, Корея, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, Россия, Испания, Южная Африка, Швеция, Швейцария, Таиланд, Великобритания, Украина, США). В общей сложности, в подготовке материалов принимало участие почти 500 авторов из 29 стран мира.

Издание «Флоры Китая» стало новым этапом в обмене научной информацией между Китаем и Соединенными Штатами. Проект поддерживался в течение двух десятилетий Национальным научным фондом США и  при участии Китайской академии наук. Донорами проекта выступили , Stanley Smith Horticultural Trust и Fondation Franklinia.

Примечания

Ссылки 
 eFloras: Flora of China
 Описание Flora of China
 Китайский сайт Flora of China

Книги по ботанике
Многотомные издания